Kalóyeroi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalógiroi, ort, Thessalien, Trikala, 
 Kalógeroi, ort, Kreta, Nomós Lasithíou, 

Robotskapade Greklandförgreningar